Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2016 проводился с 8 по 11 декабря 2016 в городе Глазго.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победитель чемпионата получал право как смешанная парная сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2017, который проводился в апреле 2017 в Летбридже (провинция Альберта, Канада).

Победителями чемпионата стала (в 4-й раз в своей истории) команда в составе Брюс Моуэт / Джина Эйткен, победившая в финале команду Ли Макклири / Джудит Макклири. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды Дэвид Эйткен / Karina Aitken и Росс Уайт / Софи Джексон.

Составы команд 

(источник:)

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк 
10 декабря, 17:30

Плей-офф 

Полуфиналы. 11 декабря, 10:00

Финал. 11 декабря, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2017

Спорт в Шотландии в 2016 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Глазго
Декабрь 2016 года